

Codici 
 OMF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto King Hussein Air Base, Mafraq, Giordania

Informatica 
 OMF – Open Media Framework: formato di file per l'interscambio ed il trasferimento di dati multimediali

Sigle 
 OMF – Officine Meccaniche Frignanesi, Pavullo nel Frignano, Modena